Dans de nombreux pays, le ministère de la Justice est le ministère chargé, sous l'autorité du , de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

Liste des ministères de la Justice décrits dans la Wikipédia francophone 
 Algérie : ministère de la Justice () ;
 Azerbaïdjan : ministère de la Justice
 Belgique : service public fédéral Justice (voir également la liste des ministres de la Justice de Belgique)
 Bénin : ministère de la Justice
 Burkina Faso : ministère de la Justice
 Cameroun : ministère de la Justice
 Canada : ministère de la Justice (), dirigé par le ministre de la Justice (voir également la liste des ministres de la Justice du Canada)
 Nouveau-Brunswick :ministère de la Justice et du Procureur général
 Québec : ministère de la Justice
 Corée du Sud : Ministère de la Justice
 Chypre : ministère de la Justice et de l'Ordre public
 Colombie : ministère de l'Intérieur et de la Justice
 République démocratique du Congo : ministère de la Justice
 Danemark : ministère de la Justice ()
 Espagne : ministère de la Justice ()
 Estonie : ministère de la Justice ;
 États-Unis : département de la Justice (), dirigé par le Procureur général des États-Unis ()
 Finlande : ministère de la Justice
 France : ministère de la Justice, dirigé par le garde des Sceaux (voir également la liste des ministres de la Justice de France)
 Géorgie : ministère de la Justice
 Guinée : Ministère de la Justice, dirigé par la garde des sceaux
Grèce : ministère de la Justice
 Israël : ministère de la Justice
 Italie : ministère de la Justice ()
 Japon : ministère de la Justice
 Luxembourg : ministère de la Justice
Maroc : ministère de la Justice (وزارة العدل)
 Ouzbékistan : ministère de la Justice ()
 Pays-Bas : ministère de la Sécurité et de la Justice ()
 Royaume-Uni : ministère de la Justice ()
 Roumanie : ministère de la Justice ()
 Serbie : ministère de la Justice et de l'Administration publique ()
 Sri Lanka : ministère de la Justice
 Suède : ministère de la Justice (
 Taïwan : ministère de la Justice
 Tchad : ministère de la Justice, chargé des Droits humains
 Tchéquie : ministère de la Justice
 Tunisie : ministère de la Justice ()
 Turquie : ministère de la Justice ()
 Yémen : Ministère de la Justice

Voir aussi 
 Liste des ministres de la Justice actuels